|-
| (54201) 2000 HO80||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54202) 2000 HQ80||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54203) 2000 HR80||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54204) 2000 HX80||||28 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54205) 2000 HY82||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54206) 2000 HM83||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54207) 2000 HY83||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54208) 2000 HX85||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54209) 2000 HD86||||30 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54210) 2000 HV87||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54211) 2000 HW88||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54212) 2000 HJ89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54213) 2000 HZ89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54214) 2000 HP92||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54215) 2000 HR95||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54216) 2000 HQ96||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54217) 2000 HW96||||27 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54218) 2000 HC97||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54219) 2000 HC99||||25 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54220) 2000 HJ100||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54221) 2000 HN100||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (54222) 2000 JF||2000 JF||3 травня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (54223) 2000 JU||2000 JU||1 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54224) 2000 JM6||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54225) 2000 JU7||||4 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (54226) 2000 JA10||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54227) 2000 JE11||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54228) 2000 JA12||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54229) 2000 JA13||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54230) 2000 JO13||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54231) 2000 JO14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54232) 2000 JL15||||9 травня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (54233) 2000 JZ15||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54234) 2000 JD16||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54235) 2000 JO16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54236) 2000 JH17||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 54237 Хіросіманабе (Hiroshimanabe)||||5 травня 2000||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (54238) 2000 JD19||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54239) 2000 JF19||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54240) 2000 JR19||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54241) 2000 JY19||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54242) 2000 JC20||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54243) 2000 JG20||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54244) 2000 JR20||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54245) 2000 JE21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54246) 2000 JF21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54247) 2000 JN24||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54248) 2000 JH25||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54249) 2000 JV25||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54250) 2000 JC26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54251) 2000 JO26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54252) 2000 JV26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54253) 2000 JP27||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54254) 2000 JQ27||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54255) 2000 JL28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54256) 2000 JC30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54257) 2000 JK30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54258) 2000 JV30||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54259) 2000 JC32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54260) 2000 JF32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54261) 2000 JV32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54262) 2000 JX32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54263) 2000 JD33||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54264) 2000 JN33||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54265) 2000 JS33||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54266) 2000 JC34||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54267) 2000 JD35||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54268) 2000 JR35||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54269) 2000 JZ36||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54270) 2000 JC39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54271) 2000 JD39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54272) 2000 JT40||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54273) 2000 JC41||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54274) 2000 JK42||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54275) 2000 JF43||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54276) 2000 JG45||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54277) 2000 JD46||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54278) 2000 JZ46||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54279) 2000 JC47||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54280) 2000 JF47||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54281) 2000 JP47||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54282) 2000 JX47||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54283) 2000 JG48||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54284) 2000 JM50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54285) 2000 JR50||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54286) 2000 JD51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54287) 2000 JE51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 54288 Daikikawasaki||||4 травня 2000||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (54289) 2000 JE56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54290) 2000 JM56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54291) 2000 JD57||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54292) 2000 JT58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54293) 2000 JB59||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54294) 2000 JC59||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54295) 2000 JO59||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54296) 2000 JN60||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54297) 2000 JA61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54298) 2000 JE62||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54299) 2000 JV62||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (54300) 2000 JZ63||||10 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

54200